Lawrence Pilut, född 30 december 1995 i Tingsryd, är en svensk-amerikansk professionell ishockeyback som är kontrakterad till Buffalo Sabres i National Hockey League (NHL) och spelar för Rochester Americans i American Hockey League (AHL).

Han har tidigare spelat för Traktor Tjeljabinsk i KHL; HV71 i SHL samt Timrå IK i Hockeyallsvenskan.

Pilut blev aldrig NHL-draftad.

Han är son till Larry Pilut.

Statistik

Internationellt

Referenser

Externa länkar 
Lawrence Pilut NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Lawrence Pilut hockey statistics and profile at hockeydb.com

Män
Födda 1995
Levande personer
Personer från Tingsryd
Svenska ishockeyspelare
Svenska idrottare under 2000-talet
Spelare i HV71
Spelare i Timrå IK
Spelare i Rochester Americans
Spelare i Buffalo Sabres
NHL-spelare som inte blivit valda i NHL Entry Draft
Spelare i Traktor Tjeljabinsk